Волоку́шино — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 25 км на юго-юго-запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Барабинского сельского совета.

В деревне родился Герой Советского Союза Иван Черепанов.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 23 человека.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Волокушино
 
 Об Артинском городском округе 

Населённые пункты Артинского городского округа